est la formule brute de plusieurs isomères.

 myclobutanil, numéro CAS 
 rouge neutre, numéro CAS